Иоганн Матиас Геснер (; 9 апреля 1691,  — 3 августа 1761, Гёттинген) — немецкий филолог.

Был с 1734 г. профессором элоквенции в Геттингене, где им основана первая Филологическая семинария. Своими изданиями древних авторов: Плиния, Квинтилиана, Горация и Клавдиана (под общим заглавием «Scriptores de republica») и своим сочинением «Primae lineae isagoges in eruditionem universam» (Лпц., 1784) содействовал тому, что древних авторов стали изучать не только в филологическом отношении.

Также издал Фаберовский «Thesaurus eruditionis scholasticae» и новый словарь: «Novus linguae et eruditionis romanae-thesaurus», предназначенный для научного изучения латинского языка. Появились ещё его: «Opuscula varii argumenti» (1743—45) и «Thesaurus epistolarum Gesneri» (Галле, 1768) и др.
Почетный член СПб. АН c 05.03.1764.

См. также 
 Библиотека Гёттингенского университета

Примечания

Литература 
 
 

Филологи Германии
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук
Ректоры Гёттингенского университета
Выпускники Йенского университета